Коровье Село — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Черской волости.

Расположена в 43 км к северо-востоку от районного центра, посёлка городского типа Палкино, и в 3 км к северу от волостного центра, деревни Вернявино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района